Keres – gruppo etnico
Lingue keres – famiglia linguistica
Paul Keres – scacchista estone